Gibraleón és un municipi de la província de Huelva, a la comunitat autònoma d'Andalusia.

Demografia

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina Oficial de l'Ajuntament
 Web Feria San Lucas 
 Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón 
 Gibraleón - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia
 Població negra a Gibraleón

Municipis de la Comarca Metropolitana de Huelva